Katarraktis kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Katarráktis (ort i Grekland, Epirus), Nomós Ártas, 
 Katarráktis (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Chios, 

Robotskapade Greklandförgreningar